«Други игрищ и забав» — советский короткометражный телевизионный художественный фильм, поставленный в 1981 году режиссёром Михаилом Никитиным по мотивам одноимённого рассказа Василия Шукшина.

Сюжет 
Любимая старшая сестра главного героя стала мамой. Все — мама, папа, сама сестра рады пополнению в семействе. И только главный герой, обычный мальчишка, горюет. Почему он видит здесь не радость, а горе? Потому что у его новорождённого племянника нет отца… Мальчик впервые столкнулся со взрослой жизнью. Позже выясняется, что мальчик ошибся, приняв невинного человека за обманщика, соблазнившего сестру.

В ролях 
 Леонид Дьячков — Худяков
 Лидия Федосеева-Шукшина — Худякова
 Олег Борисов — Свиридов
 Екатерина Васильева — Свиридова
 Галина Щепетнова — Алевтина
 Сергей Власов — Костя
 Игорь Иванов — дворовый хулиган  (в титрах не указан)
 Александр Лыков — приятель хулигана''  (в титрах не указан)

Съёмочная группа 
 Автор сценария — Виктор Киселёв (Виктор Мережко)
 Режиссёр — Михаил Никитин
 Оператор — Дмитрий Месхиев
 Художник — Виктор Амельченков
 Композитор — Георгий Портнов
 Звукооператор — Галина Горбоносова

Ссылки 
 
 
 
 

Телефильмы СССР по алфавиту
Короткометражные телефильмы СССР 1981 года
Короткометражные телефильмы студии «Ленфильм»
Телефильмы, снятые по заказу Гостелерадио СССР
Трагикомедийные фильмы СССР
Короткометражные телефильмы на русском языке
Фильмы по сценариям Виктора Мережко
Экранизации произведений Василия Шукшина